Матей Пук () (род. 26 сентября 1982 года, Марибор) — словенский актер.

Биография 
После окончания епархиальной средней школы имени Антона Мартина Сломшека в Мариборе он поступил на факультет театра и искусства в Академию театра, радио, кино и телевидения в Любляне. С 2005 года он является членом актерского ансамбля Люблянского городского театра. Он является лауреатом многочисленных наград.

Фильмография 
 2016 — Кто убил Анастасию Эльстер?
 2013 — Право на любовь
 2008 — Репетиция хора
 2007 — Бордо красный
 2005 — Когда мы ушли

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1982 году
Актёры Словении